Онім —  слово, словосполучення чи речення, яке служить для виділення іменованого ним об'єкта серед інших об'єктів
 Онім — село, Аксуський район, Жетисуська область, Казахстан